Појам Битка код Брајтенфелда може да се односи на:
 Битка код Брајтенфелда (1631)‎,
 Битка код Брајтенфелда (1642)‎,